Luboš Buchta – ex fondista ceco
 Miloš Buchta – ex calciatore ceco
 Petr Buchta – calciatore ceco